Кино и телевидение
 Захватчики (фильм, 1912) (The Invaders) — американский немой фильм.
 49-я параллель (фильм) (49th Parallel) — британский военный фильм 1941 года, в США реализован под названием «The Invaders».
 The Invaders (Сумеречная зона) — эпизод 1961 года фантастического сериала «Сумеречная зона».
 Захватчики (фильм, 1963) (The Raiders) — американский вестерн.
 Захватчики (телесериал, 1967) (The Invaders) — американский фантастический сериал.
 Захватчики (фильм, 1985) (The Invaders) — американский фантастический телефильм.
 Захватчики (телесериал, 2009) — российский криминально-мелодраматический сериал.
 
Литература
 Захватчики (Marvel Comics) (Invaders) — комикс Marvel Comics, впервые изданный в 1969 году.
 Захватчики! (Invaders!) — сборник фантастических рассказов 1985 года Гордона Диксона.
 Захватчики (роман) (The Invaders) — фэнтези-роман 2012 года австралийского писателя Джона Флэнагана

См. также 
 Захватчик